Мунгија има више значења:

 Мунгија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мунгија (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мунгија (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику